Ву́лиця Іва́на Боло́тникова (також Ву́лиця Боло́тникова) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Хрустальний.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Болотникова — вулиця в місті Шахтарськ.

 Вулиця Болотникова — зникла вулиця Києва, існувала в місцевості Березняки.
 Вулиця Болотникова — колишня назва вулиці Броварська у місті Кам'янське.
 Вулиця Болотникова — колишня назва вулиці Річкова у місті Марганець.
 Вулиця Івана Болотникова — зникла вулиця Києва, існувала в селі Микільська Борщагівка.
 Вулиця Болотникова — колишня назва вулиці Ернеста Контратовича в місті Мукачево.

Вулиці, названі на честь людей